Cigolla ist der Familienname von:

 Igor Cigolla (* 1963), italienischer Skirennläufer
 Luigi Cigolla (* 1942), italienischer Politiker